Car Wash Girls ist eine US-amerikanische Pornofilm-Reihe der Produktionsfirma Elegant Angel, die seit 2009 produziert wird.

Die Reihe ist dem Gonzo-Genre zuzuordnen und zeichnet sich durch Darstellerinnen in Bikinis aus. Sie hat die Fantasie des „Car Wash“ zum Gegenstand, bei dem mit Bikinis bekleidete Frauen Autos einseifen und waschen. Oft enthalten die Filme auch sogenannte „Dreier“-Szenen.

Darsteller 
 Car Wash Girls (2009): Alexis Texas, Eva Angelina, Rachel Starr, Manuel Ferrara, Charley Chase, Isis Love, Nikki Sexx, Bobbi Starr, Chayse Evans.
 Car Wash Girls #2 (2011): Amy Reid, Audrey Bitoni, Erik Everhard, Ice Cold, Jada Stevens, Jayden Jaymes, Kelly Divine, Lizz Tayler, Manuel Ferrara
 Car Wash Girls #3 (2015): Abby Cross, Derrick Pierce, John Strong, Kate England, Keisha Grey, Mick Blue, Mr Pete, Vicki Chase
 Car Wash Girls #4 (2017): Anikka Albrite, Megan Rain, Morgan Lee, Veronica Rodriguez

Auszeichnungen 
 2011: AVN Award „Best Tease Performance“ (Alexis Texas und Eva Angelina)

Weblinks 
 Car Wash Girls in IMDB
 Car Wash Girls bei IAFD

Pornofilmreihe
US-amerikanischer Film